Тирей — имя нескольких правителей Харакенского царства:
 Тирей I — царь с 95/94 по 90/89 год до н. э
 Тирей II — царь с 79/78 по 49/48 год до н. э.